Cosmocomoidea  — род хальцидоидных наездников из семейства  (Gonatocerini). Около 100 видов.

Распространение 
Неарктика, Неотропика, Палеарктика и Ориентальная область.

Описание 
Мелкие хальцидоидные наездники желтовато-коричневого цвета, иногда до чёрного (1—2 мм). Паразитируют на цикадках Cicadellidae (Proconini).

Систематика 
Крупный род мимарид (), представители которого ранее включались в состав рода Gonatocerus как видовая группа ater group. Впервые был выделен в 1908 году, а в дальнейшем рассматривался в составе различных родов мимарид (Gonatocerus, Lymaenon, Ooctonus), в том числе в качестве подрода. Новый родовой статус и таксономический объём был обоснован в 2015 году в ходе реклассификации родов близких к Gonatocerus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Universal Chalcidoidea Database: Cosmocomoidea Howard, 1908

Cosmocomoidea
Паразиты насекомых
Роды перепончатокрылых